El Centro Comercial Thader es un centro comercial situado en las afueras de Murcia (España) en la Avenida Juan de Borbón, a sólo 3 minutos de la Plaza Circular. Es uno de los complejos comerciales y de ocio más grandes de la región. Fue inaugurado el 18 de octubre del año 2006. Tiene una superficie de 13 ha,de los cuales 6,7 están destinados a las 135 tiendas, restaurantes y locales de servicios. Los otros 6,4 ha están destinados a los espacios abiertos y a las plazas de aparcamiento.

Arquitectónicamente, es un edificio singular estructurado en 2 plantas comerciales además de un aparcamiento subterráneo con 2.000 plazas gratuitas (6500 plazas de aparcamiento gratuitas en todo el centro). Destaca por tener muchos espacios al aire libre.

Enlaces externos 
Centro Comercial Thader

Arquitectura de Murcia
Thader
Economía de la Región de Murcia
España en 2006
Arquitectura de España de los años 2000
Arquitectura de 2006